Italijansko nogometno prvenstvo 1905.

Zmagovalec prvenstva je bil Juventus F.C.

Kvalifikacije

Piedmont

|}

F.C. Torinese se je predal, nakar je bil določen rezultat.

Lombardija
12. in 19. februar

|}

Ligurija
5. in 19. februar

|}

Finalni krog

|}

Končni rezultati

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1905
1905 v nogometu